Никола́й Пучко́в:
 
 Пучков, Николай Ильич (1944—2010) — советский спортивный комментатор и судья по боксу.